OpenOffice.org XML — формат файлов, используемый по умолчанию OpenOffice.org версии 1.0 и StarOffice до версии 8 для сохранения электронных документов различных типов, в частности текстовых документов, электронных таблиц, рисунков, формул, а также составных документов.

С версии 2.0 OpenOffice.org использует основанный на этом формате открытый стандарт ISO/IEC 26300 OpenDocument.

Типы файлов 
Формат основан на языке XML. Для уменьшения объёма XML-файлы сжимаются в ZIP-архив, который имеет расширение, зависящее от типа документа. При этом, какие-то файлы внутри архива не сжимаются, а какие-то должны располагаться в архиве на строго определённых местах.

Интересные факты 
Расширение .std также использует программа-переводчик PROMT для своих документов.

Примечания

Ссылки 
 

Форматы текстовых документов
Графические форматы